Игорь Леонидович Шаврук (род. 20 марта 1943, Бобруйск) — украинский и российский дирижёр, Заслуженный артист Украины.

Биография 
Окончил музыкальную школу Столярского в Одессе (1960) и Одесскую консерваторию (1968), занимался в мастер-классах Ильи Мусина и Кирилла Кондрашина. В 1970—1977 годах работал в Одесском театре оперы и балета. В 1977—1980 годах первый руководитель новосозданного Красноярского театра оперы и балета.

С 1980 года снова в Одесском театре оперы и балета, уже как главный дирижёр. Одновременно в 1986 года основал и возглавил Одесский камерный оркестр.

С 1996 года также является художественным руководителем и главным дирижёром Камерного оркестра Одесской филармонии. Игорь Леонидович помимо работы с Одесским камерным оркестром дирижирует Национальным Одесским филармоническим оркестром, а также оркестром Национального одесского академического театра оперы и балета. Игорь Шаврук также работал с симфоническим оркестром Национального балета в Лондоне, дирижировал оркестрами Будапештской оперы, радио Ирландии, оперы Брно, оркестрами Великобритании и Бразилии, был главным дирижёром «Москоу Сити балета».

В 2009 году президент Виктор Ющенко присвоил Игорю Шавруку звание заслуженного артиста Украины.

Примечания

Ссылки 
 М.Галушко. Игорь Шаврук: Дирижёрская симфония
 
 

Академические музыканты СССР
Академические музыканты Украины
Выпускники Одесской музыкальной академии
Персоналии:Красноярский театр оперы и балета имени Д. А. Хворостовского
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета